Maasdijk ist der Name der niederländischen Ortschaften:

 Maasdijk (Westland)
 Maasdijk (Binnenmaas) 

Maasdijk ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Henri Robert van Maasdijk (1856–1931), niederländischer Maler und Zeichner sowie Kunstpädagoge 
 Clément van Maasdijk (1885–1910) niederländischer Luftfahrtpionier 
 Gerrie van Maasdijk (1906–1997), niederländischer Journalist und Sekretär von Königin Juliana der Niederlande
 Henri van Maasdijk (1904–1985), kommissarischer Bürgermeister von Den Haag und Rijswijk.
 Koos Maasdijk (* 1968), niederländischer Ruderer